

Sigle
Talmud Yerushalmi – Talmud di Gerusalemme, una redazione del Talmud

Codici
TY – codice vettore IATA di Air Calédonie
ty – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tahitiana
TY – codice ISO 3166-2:BT del distretto di Trashiyangtse (Bhutan)
TY – codice ISO 3166-2:RU di Tuva (Russia)

Musica
Ty – rapper britannico

Onomastica
Ty – abbreviazione di alcuni nomi propri di persona inglesi maschili come Tyler, Tyson, Tyrus e Tyrone

Persone 
 George Ty (1932-2018) – imprenditore cinese naturalizzato filippino

Altro
TY – abbreviazione di thank you ("grazie") in uso nelle chat
Ty - azienda multinazionale statunitense